Магади може да се отнася за:

 Магади – езеро в Кения
 Магади – езеро в кратера Нгоронгоро, Танзания
 Магади – град в Кения